Preusmjeri Nacrt:GSLV Mark III